Pausanias puede referirse a:

 Pausanias, general espartano del 
 Pausanias de Macedonia, rey de Macedonia entre el 399 a. C. y el 393 a. C.
 Pausanias, pretendiente al trono de reino de Macedonia en el 360 a. C.
 Pausanias de Esparta, rey de Esparta del 409 a. C. al 395 a. C.
 Pausanias de Orestis fue el guardia real que asesinó a Filipo II de Macedonia en el año 336 a. C.
 Pausanias de Lidia, viajero, geógrafo e historiador griego del .
 Pausanias de Damasco, historiador griego.
 Pausanias de Sicilia, médico del , amigo de Empédocles.
 Pausanias de Atenas, amante del poeta Agatón de Atenas y personaje de El banquete de Platón.
 Pafasanias Katsotas, general griego y alcalde de Atenas.